Моралес Эрнандес: Моралес Эрнандес, Педро Агустин (1808—1872) — Верховный лидер революции и президент Боливии.
 Моралес Эрнандес, Хосе де Хесус — мексиканский революционер, участник партизанской войны 1970-х годов, ныне писатель, адвокат и правозащитник.